GHU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gualeguaychú (Argentina)